A Low jelentései:

Low, David Bowie 1977-es nagylemeze.
Low, a Testament 1994-es nagylemeze.
Low, Flo Rida-dal
Low, Foo Fighters-dal
Low, Kelly Clarkson-dal